Восемнадцатый Конгресс США — заседание Конгресса США, действовавшее в Вашингтоне с 4 марта 1823 года по 4 марта 1825 года в период седьмого и восьмого года президентства Джеймса Монро. Обе палаты, состоящие из Сената и Палаты представителей, имели демократическо-республиканское большинство. Распределение мест в Палате представителей было основано на четвёртой переписи населения Соединённых Штатов в 1820 году.

Важные события 
 август 1823 года — Война арикара
  — Доктрина Монро: Президент Монро объявил новую политику запрещения европейского вмешательства в дела Америки и установления американского нейтралитета в будущих европейских конфликтах.
  — создание Бюро по делам индейцев
  — образование Индейской территории от разделения Территории Арканзас
  — Джон Куинси Адамс избран президентом США решением Палаты представителей в соответствии с положением об условных выборах Двенадцатой поправки, поскольку ни один кандидат не получил большинства голосов выборщиков, поданных на президентских выборах 1824 года. Палата представителей должна была выбирать между Адамсом, Эндрю Джексоном и Уильямом Кроуфордом, при этом делегация от каждого из 24 штатов имела один голос. Адамс был избран при первом голосовании 13 голосами против 7 и 4 соответственно.

Ключевые законы 
 Тариф США 1824 года (1824)
 Закон о преступлениях 1825 года (1825)

Членство

Сенат

Палата представителей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Statutes at Large, 1789-1875
 House Document No. 108-222, Biographical Directory of the United States Congress 1774 - 2005
 Senate Journal
 House Journal

18